Ornano est une ancienne piève de Corse-du-Sud dont le nom s'est largement répandu dans la toponymie par le biais de la famille d'Ornano qui en est originaire.

Toponyme 

 Le boulevard Ornano est une voie située dans le quartier de Clignancourt du  de Paris.
 Le square Ornano est une voie du  de Paris, en France.
 La villa Ornano est une voie du  de Paris, en France.

Patronyme 

 Famille d'Ornano
 Mireille d'Ornano, femme politique française

Voir aussi 
 
Patronyme corse